(« lézard côtier ») est un genre éteint et fossile d'animal originellement décrit par Henri Émile Sauvage (1842-1917) en 1883 comme un dinosaure.

Sauvage a nommé l'espèce  et non gaudrii comme mal orthographié parfois.

Présentation 
Il a été découvert à Antully près d'Autun dans la région française de Bourgogne-Franche-Comté dans des sédiments du Trias terminal (Rhétien), soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Les restes fossiles de l'animal sont très partiels ; il s'agit essentiellement de deux humérus de taille différente appartenant à deux individus et de la partie centrale d'une vertèbre. Cette pauvreté du matériel fossile a conduit, au cours des temps, à de nombreuses interprétations très diverses pour cet animal qui est resté longtemps un nomen dubium.

Historique 
Actiosaurus a d'abord été décrit comme un dinosaure du genre Megalosaurus par Sauvage en 1883.

Le paléontologue allemand Friedrich von Huene le décrit, en 1902, comme un « reptile mammalien » du groupe des thériodontes.

Après plusieurs autres attributions entre 1886 et 1907 parmi les Amphisauridae, les Anchisaurinae (au sein des Megalosauridae) et les Zanclodontidae, von Huene en 1908 
le réattribue finalement au genre Ichthyosaurus.

L'humérus dActiosaurus montre une grande ressemblance avec celui du choristodère Pachystropheus fréquent dans le Rhétien d'Angleterre, auquel il pourrait être apparenté.

En 2014, Valentin Fischer  considèrent A. gaudryi comme une espèce inquirenda, c'est-à-dire à l’identité douteuse, nécessitant une enquête plus approfondie de son statut. Il souligne cependant la ressemblance de ses humérus avec ceux des choristodères.

Classification 

Actiosaurus est en position très basale chez les Choristodera

Voir aussi 
 Choristodera
 Liste d'ichthyosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Nomen dubium
Genre d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Trias
Tétrapode du Trias supérieur
Taxon fossile décrit en 1883